Memory Stick (MS) — носитель информации на основе технологии флеш-памяти от корпорации Sony. Карты памяти Memory Stick используются в видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах, игровых приставках PlayStation, сотовых телефонах и других электронных устройствах различных фирм (преимущественно самой компании Sony).

Формат Memory Stick является закрытым. Как следствие, полное соответствие стандарту гарантировано только у оригинальных карт Sony. Как правило, такие карты дороже других карт распространенных стандартов при том же объёме.

В 2010 году, с увеличением популярности карт памяти формата Secure Digital, Sony начала использовать формат SD в своих продуктах — данный факт ознаменовал собой проигрыш корпорации в войне форматов в данной сфере.

Разновидности 
Существует несколько разновидностей карт памяти Memory Stick:

Все они различаются форм-фактором (размерами), однако существуют специальные переходники для подключения модулей одного вида в слот другого вида.

Карты памяти Memory Stick имели ёмкость до 128 МБ, а в некоторых версиях (Memory Stick Select) применялись два банка по 128 МБ на одной карте (выбираемые специальным переключателем на корпусе карты). Это максимальный объём памяти, предусмотренный для карт Memory Stick (DUO). С выходом карт Memory Stick (DUO) Pro теоретический объём карты был расширен до 32 ГБ. Карты Memory Stick (DUO) PRO не совместимы со старыми устройствами, разработанными ранее для использования с картами Memory Stick.

История 
 1998, октябрь — анонс карт Memory Stick.
 2003 — анонс карт Memory Stick PRO совместно с SanDisk.
 2006 — анонс 8 GB карт на выставке «Consumer Electronics Show» в Лас-Вегасе. Со слов представителей Sony, максимальная ёмкость Memory Stick PRO составит 32 ГБ. Карта с таким объёмом будет доступна в 2009 году.
 2006, 6 февраля — анонс Memory Stick Micro (M2).
 2006, 11 декабря — анонс Memory Stick PRO-HG Duo. Memory Stick PRO-HG Duo — это высокоскоростной вариант Memory Stick PRO для использования в камерах HDTV.
 2008, 10 января — анонс Memory Stick PRO Duo Mark 2, объём которой составил 16 ГБ (реальный объём карты после форматирования — 14,9 GB).
 2008, март — выпуск Memory Stick PRO Duo ёмкостью 16 ГБ.

Интересные факты 
 Имеющаяся в логотипе Memory Stick фигура, напоминающая НЛО, возможно, является перевёрнутой буквой W из старого логотипа Aiwa. Неизвестно, было ли данное изображение выбрано дизайнерами преднамеренно или это является совпадением.

Галерея

См. также 
 Список торговых марок Sony

Примечания

Ссылки 
 Memory Stick FAQ

Носители информации
Энергонезависимая память
Торговые марки Sony